NET ima više značenja.

 Norepinefrinski transporter, protein
 N-Etiltriptamin, psihodelična droga